Vývoj člověka může označovat:

 Evoluce člověka
 Ontogeneze člověka